Карл Берман: Берман, Карл (1839—1913) — немецкий пианист и композитор, музыкальный педагог.
 Берман, Карл (1811—1885) — немецкий кларнетист и бассетгорнист.